

Patronyme 

 Matthew  McClung (1999-), joueur américain de basket-ball ;
 Nellie McClung (1873-1951), activiste et femme politique canadienne ;
 Tom McClung (1957-2017), pianiste et compositeur américain de jazz.

Toponyme 
 Edmonton-McClung, circonscription électorale provinciale d'Edmonton en Alberta (Canada).